Superpuchar Polski w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
2000 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Płocku